НБА сезона 2018/19. је била 73. сезона водеће професионалне кошаркашке лиге у САД и Канади.

Лига

По дивизијама 

 Источна конференција:

 Западна конференција:

По конференцијама 

 Напомене:
 1  Предност домаћег терена током целог доигравања.
 2  Предност домаћег терена током доигравања у конференцији.
 3  Првак дивизије.
 4  Учешће у доигравању.

Плеј-оф

Статистички најбољи играчи

У сезони

На једној утакмици

Појединачне награде

Годишње награде 

 Идеални тим НБА:

 Идеални одбрамбени тим НБА:

 Идеални тим новајлија НБА:

Играч недеље

Играч месеца

Новајлија месеца

Тренер месеца

Спољашње везе 
 Званични сајт НБА

НБА сезоне
Сезона 2018/19. у америчкој кошарци